Plüschke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Plüschke (1939–1998), deutscher Grenzschutzbeamter
 Johann Gottlieb Plüschke (1780–1846), Professor der Theologie und Direktor des theologischen Seminars zu Amsterdam